Constantin Cândea (1887-1971), chimiste roumain, professeur et recteur d'université ;
 Maria Cândea (1889-1974), professeur roumain, fondatrice de l'école normale de filles “Reine Marie” de Ploiești.
  (1886-1973), historien roumain ;
 Virgil Cândea (1927-2007), historien roumain, membre de l'Académie roumaine.